Алексе́й Ви́кторович Швед (род. 16 декабря 1988 года, Белгород, СССР) — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера 
Баскетболом начал заниматься в СДЮШОР № 1 Белгорода. Первым тренером Алексея был его отец Виктор Николаевич Швед.

Также тренировался у Анатолия Штейнбока.

Играет на позициях атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Выступал за «Конти» (Санкт-Петербург), «Буревестник» (Белгород), молодёжную команду ЦСКА (Москва), «Химки». До конца сезона 2009/2010 выступал за московское «Динамо» на правах аренды.

Алексей Швед участвовал в драфте НБА 2010 года вместе с Артёмом Забелиным, однако не был выбран ни в первом, ни во втором раунде.

НБА

Сезон 2012/2013 
10 июля 2012 года «Ассошиэйтед-пресс» сообщило, что Швед покинет ЦСКА и подпишет трёхлетний контракт с клубом «Миннесота Тимбервулвз» на сумму $10 млн. Через два дня официально перешёл в «Тимбервулвз».

В начале сезона 2012/13 из-за травм ряда ведущих защитников «Миннесоты» Швед стал одним из ключевых игроков команды, проводя на площадке более 20 минут. Уже в своей 7-й игре в НБА Алексей набрал 16 очков за 33 минуты, добавив к этому 5 передач, 4 подбора и 3 перехвата. В 9-й игре сезона Швед ещё выше поднял планку личного рекорда по набранным очкам в НБА — 22 очка за 33 минуты. Алексей стал 4-м россиянином в истории НБА, набравшим за матч не менее 20 очков, после Виктора Хряпы, Тимофея Мозгова и Андрея Кириленко, при этом Шведу потребовалось для этого наименьшее количество матчей.

14 декабря 2012 года игрок впервые вышел в стартовой пятерке «Тимбервулвз» в гостевом матче против «Нью-Орлеан Хорнетс», а его команда одержала победу со счётом 113—102.

20 декабря 2012 года сделал первый в заокеанской карьере «дабл-дабл» (12 очков, 12 передач) в победной игре против лидера чемпионата «Оклахома-Сити Тандер». К началу 2013 года Алексей Швед в НБА набирал 10,9 очка, делал 4,6 передачи, проводя на паркете в среднем около 28 минут. После Нового года показатели Шведа значительно упали в связи с возвращением в состав после травмы основного разыгрывающего «Миннесоты» испанца Рики Рубио (в марте Алексей играл в среднем 18,7 минуты за матч, а в апреле — 16,7).

В итоге Швед закончил регулярный сезон 2012/13 со средним показателем в 8,6 набранных очка и 3,7 передачи за 23,5 минуты. При этом процент попадания с игры был невысок — 37,2 %. За сезон Алексею удалось два раза сделать «дабл-дабл». «Миннесота» заняла 12-е место в Западной конференции (31 победа — 51 поражение) и не попала в плей-офф. При этом ещё в начале января команда имела в своём активе больше побед, чем поражений (16—15), но затем в связи с травмами Кевина Лава и Андрея Кириленко и не всегда стабильной игрой Рубио случился провал (лишь 4 победы в 26 матчах за период с 9 января по 4 марта), и шансов на попадание в плей-офф не осталось.

15 февраля 2013 года Алексей принял участие в матче восходящих звёзд в рамках «Матча всех звёзд». Швед провёл на площадке 18 минут, набрал 12 очков и сделал 4 передачи. Его команда победила со счётом 163:135. Ранее из россиян в подобных матчах НБА участвовал только Андрей Кириленко.

Сезон 2014/2015 
В межсезонье, а именно 22 августа Швед обменян из «Миннесоты Тимбервулвз» в «Филадельфию Севенти Сиксерс» в результате трехсторонней сделки. Швед отправится в «Филадельфию» вместе с форвардом Люком Мба а Муте, в обратном направлении проследует форвард Таддеус Янг. Из «Кливленда» в «Миннесоту» отправятся форварды Эндрю Уиггинс (первый номер драфта-2014) и Энтони Беннетт. «Сиксерс» также получат право выбора «Майами» в первом раунде драфта-2015 (принадлежало «Кливленду»).

Но, сыграв всего в 17 матчах и ни разу не выйдя на паркет в стартовой пятёрке, 20 декабря в результате трехсторонней сделки Алексей был обменян в «Хьюстон Рокетс». «Хьюстон» помимо Шведа получил также Кори Брюэра из «Миннесоты», отправив в «Тимбервулвз» , а также отдал право выбора во втором раунде драфта-2015 и втором раунде драфта-2016. «Филадельфия» получила от «Хьюстона» право выбора во втором раунде драфта и права на украинского легионера Сергея Лищука. «Филадельфия», в свою очередь, заполучила Ронни Тюриафа. Кроме этого, «Хьюстон» выставил на драфт отказов Франсиско Гарсию.

За «ракет» Алексей сыграл всего девять встреч, и 19 февраля 2015 года Швед был отправлен в «Нью-Йорк Никс» в обмен на защитника Пабло Приджиони. Вместе с россиянином «Никс» получили два выбора второго раунда на будущих драфтах.

21 марта 2015 года установил личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (81:97), набрал 25 очков, реализовав 7 трёхочковых бросков из восьми.

Сезон 2015/2016 
Летом 2015 года руководство нью-йоркцев предложило Алексею контракт на 2,8 миллиона долларов, но он отказался и вернулся в Россию — в «Химки» — и стал самым высокооплачиваемым игроком Евролиги (3,4 млн евро), в которой вместе с клубом попал в Топ-16. Играя в Единой лиге ВТБ, Швед становился MVP месяца (декабря 2015).

Сезон 2018/2019 
4 марта 2019 года Швед обновил личный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ, набрав 37 очков в победном матче с ЦСКА (73:72 ОТ).

Награды и достижения 

 Четырёхкратный чемпион России (2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12) в составе ПБК ЦСКА.
 Победитель Евролиги (2007/08) в составе ЦСКА.
 Победитель молодёжного турнира Евролиги (2005/06) в составе ЦСКА.
 Серебряный призёр ДЮБЛ (2005/06) в составе ЦСКА.
 Лауреат премии «Золотая корзина» в номинации «Лучший молодой баскетболист России» 2008 года.
 Победитель и MVP турнира на Кубок имени Александра Гомельского (2011) в составе ЦСКА.
 Бронзовый призёр чемпионата Европы (2011).
 Бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне (2012).
 Участник матча восходящих звёзд НБА (2013).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондон (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года).

Статистика

Статистика в НБА

См. также 
Никонова, Евгения Викторовна — старшая сестра, заслуженный мастер спорта России.

Примечания

Ссылки 

 Статистика Шведа в НБА на портале ESPN
 Профиль на Euroleague.net
 Профиль баскетболиста на официальном сайте Динамо
 Швед: Вуйошевича не боюсь, особенно после Мессины

Баскетболисты России
Игроки БК «ЛенВО»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки сборной России по баскетболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года